Okręty US Navy o nazwie USS "Herndon":
 Pierwszy "Herndon" (DD-198) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1920 i został przekazany Royal Navy i przemianowany na HMS "Churchill".
 Drugi "Herndon" (DD-638) był niszczycielem typu Gleaves, który był w służbie w latach 1942-1946.

Herndon